La liste des footballeurs internationaux néerlandais comprend tous les joueurs de football  en équipe des Pays-Bas A.

Liste des joueurs 

Liste mise à jour après le match Gibraltar - Pays-Bas du .

Références

Lien externe 
  Netherlands international caps | European football sur eu-football.info

Pays-Bas
Liste
Football